

Перішвілл — місто, штат Нью-Йорк
 Перішвілл — переписна місцевість, штат Нью-Йорк